Ramsebner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ramsebner
 Peter Ramsebner (* 1967), österreichischer Bildhauer und Maler